

Œuvres 

 Reckoning, album de Grateful Dead sorti en 1981 ;
 Reckoning, album de R.E.M. sorti en 1984 ;
 , série télévisée australienne sortie en 2019 ;

Autres 

 Dead reckoning est le terme anglais pour la navigation à l'estime.